La Dardanie est une région antique d'Asie Mineure.
 La Dardanie est une région antique des Balkans.